Ма ( або ) — китайське прізвище.

Відомі носії 
 Ма Дай — державний службовець і поет часів династії Тан
 Ма Іньчу — економіст і демограф
 Ма Їнцзю — 6-й президент Республіки Китай
 Ма Їнь — засновник і 1-й правитель держави Чу
 Ма Лінь — художник часів династії Сун
 Ма Лінь — настільний тенісист, олімпійський чемпіон
 Ма Лун — настільний тенісист, олімпійський чемпіон
 Ма Міньюй — футболіст
 Ма Нін — футбольний арбітр
 Ма Сіґуан — 4-й правитель держави Чу
 Ма Сіє — 5-й правитель держави Чу
 Ма Сіфань — 3-й правитель держави Чу
 Ма Січун — 6-й і останній правитель держави Чу
 Ма Сішен — 2-й правитель держави Чу
 Ма Хуань — мандрівник, письменник, перекладач часів династії Мін
 Ма Цзінь — бадмінтоністка, олімпійська медалістка
 Ма Чжиюань — драматург і поет часів династії Юань
 Ма Юань — художник часів династії Сун
 Ма Юй — державний службовець і лікар часів династії Цзінь
 Ма Юньвень — волейболістка, олімпійська медалістка
 Ма Янь — китайська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату Азії.

Китайські прізвища